Perm je lahko:
 Perm - geološko obdobje
 Perm, Rusija - mesto v Rusiji